Wilting steht für

 Bernd Wilting (* 1956), deutscher Dokumentarfilmer, Drehbuchautor, Regisseur und  Filmproduzent
 Wilting (Traitsching), Gemeindeteil von Traitsching im Landkreis Cham, Bayern